Руи́с () — муниципалитет в Мексике, штат Наярит, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 34 393 человек.

Общие сведения 
Название Ruíz было дано городу, а затем и муниципалитету, в честь генерала Марьяно Руиса, боровшегося с режимом порфириато.

Площадь муниципалитета равна 521 км², что составляет 1,85 % от территории штата. Он граничит с другими муниципалитетами Наярита: на севере и востоке с Дель-Наяром, на юге с Сантьяго-Искуинтлой, на западе с Туспаном и Росаморадой.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1940 году. В состав муниципалитета входит 79 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Источники

См. также 
 Муниципалитеты Наярита
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Наярита